Seta — a munição de uma besta ou arma similar; 
Seta (símbolo) — o símbolo gráfico usado para apontar ou indicar uma direção;
Seta (luz automotiva) - Luz de direcionamento de automóveis 
Seta (musgos) — a estrutura que suporta a cápsula no esporófito de um musgo;
Soujirou Seta — um dos personagens do anime Rurouni Kenshin que aparece na saga de Kyoto.

Desambiguação